Der Mann ohne Gesicht steht für:

 einen US-amerikanischen Film von 1948, siehe Der Mann ohne Gesicht (1948)
 einen französischen Film von 1974, siehe Der Mann ohne Gesicht (1974)
 einen US-amerikanischen Film von 1993, siehe Der Mann ohne Gesicht (1993)
 einen schwedisch-dänisch-deutschen TV-Film, siehe Kommissar Beck – Der Mann ohne Gesicht